Розе може да се отнася за:
 Розе, вид вино
 Розе (Италия), град в Италия

 Хора
 Валентин Розе Старши (1736 – 1771), германски фармацевт
 Валентин Розе Младши (1762 – 1807), германски фармаколог, син на Валентин Розе Старши
 Хайнрих Розе (1795 – 1864), германски химик, син на Валентин Розе Младши
 Густав Розе (1798 – 1873), германски минералог, син на Валентин Розе Младши
 Валентин Розе (1829 – 1916), германски филолог, син на Густав Розе
 Едмунд Розе (1836 - 1914), германски хирург, син на Густав Розе 
 Франсоаз Розе (1891 – 1974), френска актриса
 Питър Де Розе (1900 – 1953), американски композитор
 Марко Розе (р. 1976), германски футболист